gamescom — щорічна міжнародна виставка відеоігор. gamescom вперше проводилася 2009 року, з 19 по 23 серпня. Виставка проводилася в німецькому місті Кельн. gamescom орієнтована на людей, що мають відношення до відеоігор: споживачів, фанатів, видавців, журналістів та торгових професіоналів.

Разом в gamescom проводився інший захід — GDC Europe. Він почався 17 серпня 2009 року, за два дні до початку gamescom, і закінчився в день її старту, 19 серпня. GDC Europe — ігровий захід, проте на відміну від gamescom, він орієнтований на розробників відеоігор.

Історія 

gamescom є спадкоємцем виставки Games Convention, яка проводилася в Лейпцигу з 2002 до 2008 року включно. 

gamescom вперше була анонсована організацією BIU ( — Німецька асоціація виробників інтерактивного розважального програмного забезпечення) в серпні 2008 року. Однак спочатку планувалося, що gamescom буде конкурентом Games Convention, а не її спадкоємцем.

29 січня 2009 року був опублікований прес-реліз Leipziger Messe (), в якому йшлося про те, що виставка Games Convention офіційно скасована. Запланований на 2009 рік ігровий захід, який мав пройти 19-23 серпня, також був скасований.

Оскільки gamescom стала спадкоємцем Games Convention (GC), то GDC Europe стала спадкоємцем Games Convention Developers Conference. Games Convention Developers Conference також проводилась за два дні до відкриття GC у Лейпцигу.

23 червня 2009 року був опублікований прес-реліз, згідно з яким на участь в gamescom подали заявки понад 300 компаній та студій з 25 країн світу. Серед них такі компанії, як Activision Blizzard, Bigben Interactive, Capcom, dtp entertainment, Electronic Arts, Funcom, GOA, Hama, Koch Media, Konami, Microsoft, Namco Bandai, NCSoft, Nintendo, Rondomedia, Сеґа, Sony, Square Enix, Take-Two, Tivola, Ubisoft та Warner Brothers.

gamescom 2009 
gamescom 2009 проводилась з 19 по 23 серпня 2009 року в будівлі Кельнського торгового ярмарку ().

Значущі учасники 

 
{|class="wikitable"
|-
|valign=top|
Activision Blizzard Diablo III  (PC) 
 DJ Hero  (360, PS2, PS3, Wii) 
 Guitar Hero 5  (360, PS2, PS3, Wii) 
 Call of Duty: Modern Warfare 2  (360, PC, PS3) 
 StarCraft II  (PC) 
 Tony Hawk: Ride  (360, PS3, Wii) Capcom Dark Void  (360, PC, PS3) 
 Lost Planet 2  (360, PC, PS3) 
 Monster Hunter 3  (Wii) 
 Spyborgs  (Wii) Electronic Arts Battlefield: Bad Company 2  (360, PC, PS3) 
 Dante's Inferno  (360, PS3, PSP) 
 Dragon Age: Origins  (360, PC, PS3) 
 FIFA 10  (360, DS, PC, PS2, PS3, PSP, Wii) 
 Mass Effect 2  (360, PC) 
 Need for Speed: Shift  (360, PC, PS3, PSP) 
 Spore Hero  (Wii) 
 Star Wars: The Old Republic  (PC) 
 The Sims 3: World Adventures  (PC) Konami Castlevania: Lords of Shadow  (360, PS3) 
 Metal Gear Solid: Peace Walker  (PSP) 
 Pro Evolution Soccer 2010  (360, DS, PC, PS2, PS3, PSP, Wii) 
 Silent Hill: Shattered Memories  (PS2, PSP, Wii) Microsoft Fable III  (360) 
 Forza Motorsport 3  (360) 
 Halo 3: ODST  (360) 
 Project Natal  (360) 
|valign=top|Namco Bandai Dragon Ball: Raging Blast  (360, PS3) 
 Katamari Forever  (PS3) 
 Tekken 6  (360, PS3, PSP) Sony Computer Entertainment Europe God of War III  (PS3) 
 Gran Turismo  (PSP) 
 Gran Turismo 5  (PS3) 
 Heavy Rain  (PS3) 
 LittleBigPlanet  (PSP) 
 MAG  (PS3) 
 ModNation Racers  (PS3) 
 Ratchet & Clank: A Crack in Time  (PS3) 
 Uncharted 2: Among Thieves  (PS3) 
 White Knight Chronicles  (PS3) Сеґа Aliens vs. Predator  (360, PC, PS3) 
 Napoleon: Total War  (PC) Square Enix Final Fantasy XIII  (360, PS3) 
 Final Fantasy XIV  (PC, PS3) 
 Kingdom Hearts 358/2 Days  (DS)  
 Supreme Commander 2  (360, PC) Take-Two Мафія II  (360, PC, PS3) Ubisoft Assassin's Creed II  (360, PC, PS3) 
 James Cameron's Avatar: The Game  (360, PC, PS3, PSP, Wii) 
 R.U.S.E.  (360, PC, PS3) 
 Rabbids Go Home  (Wii) 
 Red Steel 2  (Wii) 
 Splinter Cell: Conviction  (360, PC) 
|}

 Значущі прес-конференції Вівторок, 18 серпня: Electronic Arts
 Sony Computer Entertainment EuropeСереда, 19 серпня: Microsoft Game Studios
 Konami
 Namco Bandai

 GDC Europe 2009 

GDC Europe ( — ) — міжнародний захід, конференція, присвячена розробці відеоігор. Вперше GDC Europe проводилась 2009 року, одразу ставши найбільшою пан'європейською подією для розробників ігор 2009 року. GDC Europe проводилася в Кельні разом з gamescom на території Кельнського торгового ярмарку, в будівлі «Cologne Congress East Center». Конференція почалася в понеділок, 17 серпня 2009 року і закінчилася в середу, 19 серпня. GDC Europe 2009 стала найбільшою подією для розробників ігор в Європі. Її відвідало близько 1 500 ігрових професіоналів, більше 250 представників преси та понад 40 учасників та спонсорів.

 Значущі анонси 
Sony Computer Entertainment Europe анонсувала PlayStation 3 Slim — меншу та легку версію консолі PlayStation 3. Також була анонсована прошивка Firmware 3.0, яка додає нові функції в PlayStation Network. Стало відомо, що European Video Store буде запущений в листопаді. Портативна консоль PlayStation Portable отримає менші за розміром ігри (до 100 МБ) у формі 'minis', а також комікси, які будуть доступні в грудні. Ті, хто зареєструють свої PSP Go у проміжку від 1 по 10 жовтня, отримають безкоштовну цифрову копію гри Gran Turismo (PSP).

Microsoft Game Studios анонсувала гру «Fable III».
 
 Висвітлення в пресі 
Більшість подій та прес-конференцій не транслювалося через потокове мультимедіа, однак Electronic Arts трансіровало свою конференцію на EA.com. Sony Computer Entertainment Europe також представила свою прес-конференцію на онлайновому сервісі PlayStation Home незабаром після її закінчення. Вони також зробили доступним відео на PlayStation Store. Великі ігрові сайти, такі як IGN та Kotaku.com, представляли свої "живі" блоги.

 Результати та підсумки 
gamescom 2009 стала найбільшим ігровим заходом у світі: її відвідало 245 000 людей, більше 4 000 журналістів. Виставку відвідали 458 ігрових компаній із 31 країни світу. Загальна площа виставкових залів становила 120 000 квадратних метрів. Згідно з соціологічним опитуванням, що проводилося після заходу, 95% відвідувачів підкреслили високу якість виставки, 92% оцінили свої відвідини виставки як успішні, 90% заявили про свій намір відвідати gamescom 2010.

 gamescom 2010 

Виставка gamescom 2010 проходила 18 — 22 серпня 2010 року.

{|class="wikitable" 
|-
|valign=top|Activision Blizzard Call of Duty: Black Ops  (360, PS3, Wii, PC, DS) 
 Diablo III  (PC) 
 DJ Hero 2  (360, PS3, Wii) 
 GoldenEye 007  (Wii) 
 Guitar Hero: Warriors of Rock  (360, PS3, Wii, DS) 
 Tony Hawk: Shred  (360, PS3, Wii) 
 World of Warcraft: Cataclysm  (PC) ArenaNet Guild Wars 2  (PC) Bungie Studios Halo: Reach  (360) Capcom Okamiden  (DS) 
 Marvel vs. Capcom 3  (360, PS3) 
 Street Fighter X Tekken  (360, PS3) Codemasters F1 2010  (360, PS3, PC) Disney Interactive Epic Mickey  (Wii) Electronic Arts Crysis 2  (360, PS3, PC) 
 Darkspore  (PC) 
 Dead Space 2  (360, PS3, PC) 
 Dragon Age II  (360, PS3, PC)  
 EA Sports Active 2  (360, PS3, Wii) 
 FIFA 11  (360, PS3, PS2, PSP, Wii, DS, PC) 
 Mass Effect 2  (PS3) 
 Medal of Honor  (360, PS3, PC) 
 Need for Speed: Hot Pursuit  (360, PS3, PC) 
 Star Wars: The Old Republic  (PC) Konami Metal Gear Solid: Rising  (360, PS3) 
 Pro Evolution Soccer 2011  (360,PS2,PSP,Wii,DS,PC,PS3) Microsoft Game Studios Fable III  (360) 
 Kinect
 Windows Phone 7MTV Games Rock Band 3  (360, PS3, Wii, DS) 
|valign=top|Namco Bandai Games Tekken X Street Fighter  (360, PS3) 
 Raging Blast 2  (360, PS3) 
 Ultimate Ninja Storm 2  (360, PS3) Nintendo Donkey Kong Country Returns  (Wii) 
 Kirby's Epic Yarn  (Wii) 
 The Legend of Zelda: Skyward Sword  (Wii) 
 Metroid: Other M  (Wii) Sony Computer Entertainment Europe Gran Turismo 5  (PS3) 
 Heavy Rain Move support  (PS3)  
 Massive Action Game Move support  (PS3) 
 InFamous 2  (PS3) 
 Killzone 3  (PS3) 
 LittleBigPlanet 2  (PS3) 
 Ratchet & Clank: All 4 One  (PS3) 
 Resistance 3  (PS3) Сеґа Virtua Tennis 4  (PS3) Square Enix Deus Ex: Human Revolution  (360, PS3, PC) 
 Kingdom Hearts: Birth By Sleep  (PSP) 
 The 3rd Birthday  (PSP) Take-Two Interactive BioShock Infinite  (360, PS3, PC) 
 Civilization V  (PC) 
 Мафія II  (360, PS3, PC) 
 NBA 2K11  (360, PS3, PSP, Wii, PC) Ubisoft Assassin's Creed Brotherhood  (360, PS3, PC) 
 Driver: San Francisco  (360, PS3, PC) 
 Might & Magic: Heroes VI  (PC) 
 Just Dance 2 (video game)  (Wii) 
 Michael Jackson: The Experience  (360, PS3, Wii) 
 Tom Clancy's Ghost Recon: Future Soldier  (360, PS3, Wii, PC) Valve Corporation Portal 2  (360, PS3, PC) Neowiz''' 
 CrossFire  (PC) 
|} 

 gamescom 2011 

Виставка gamescom 2011'' проходила 17 — 21 серпня 2011 року.

Gamescom 2015 
Виставка Gamescom 2015 проходила 5-9 серпня 2015 року.

Учасники

Gamescom 2016 
Виставка Gamescom 2016 проходила 17-21 серпня 2016 року.

Примітки

посилання

Офіційні ресурси 
 Офіційний сайт GamesCom 
 Офіційний сайт BIU 
 Офіційний сайт Koelnmesse (Кельнського торгового ярмарку)

Неофіційні ресурси 
 

 

 

Виставки електронних розваг